Бала — многозначное слово:

 Бала — ребёнок во многих тюркских языках.
 Бала — демон индийской мифологии.
 «Бала» — индийский документальный фильм о танцовщице Баласарасвати.

Персоналии 
 Бала (род. 1966) — индийский кинорежиссёр и сценарист.
 Бала, Алико (род. 1997) — нигерийский футболист.
 Бала, Кристиан (род. 1973) — польский путешественник, журналист и писатель.
 Бала, Роланд (род. 1990) — папуанский футболист.
 Бала, Теодорик (1858—1900) — святой Римско-Католической Церкви, миссионер, мученик.
 Бала, Тхумма (род. 1944) — католический прелат, епископ Варангала (1986—2011), архиепископ Хайдарабада (с 2011 года).
 Бала, Харадин (1957—2018) — солдат Армия освобождения Косова, бывший охранник лагеря «Лапушник» и осуждённый военный преступник.
 Бала, Юрий Михайлович (1924—1991) — советский кардиолог.

Топоним 
 Бала — село, Верхоянский район, Якутия, Россия
 Бала — город в Гвинеде, Уэльс, Великобритания.
 Бала — озеро в Уэльсе.
 Бала — вариант названия реки Гува.

См. также 
 Балла